Malé Březno (okres Most), een Tsjechische gemeente in de regio Ústí nad Labem
 Malé Březno (okres Ústí nad Labem), een Tsjechische gemeente in de regio Ústí nad Labem